Пойразлы:

 Пойразлы — село в турецком иле Йозгат.
 Пойразлы — село в турецком иле Балыкесир.